Niedra ist der Familienname folgender Personen:

 Andrievs Niedra (1871–1942) lettischer Schriftsteller, lutherischer Pastor, Ministerpräsident
 Jānis Niedra (1887–1956), lettischer Opernsänger (Bass)